Black Cobra peut désigner :
 Le titre américain de Voluptueuse Laura (Eva nera), un film italien réalisé par Joe D'Amato en 1976 ;
 Black Cobra (Cobra nero), un film américano-italien réalisé par Stelvio Massi en 1987 ;
 Black Cobra, un groupe de musique américain fondé en 2001.